Aardrijkskunde
 Semey, stad in Kazachstan

Personen met de achternaam Semey
 Jacob Gustaaf Semey, Belgisch architect en Vlaams activist

Sport
 FK Altai Semey, Kazachse voetbalclub
 Spartak FK Semey, voormalige Kazachse voetbalclub